Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 642 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году турнир состоялся в период с 13 по 19 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Александар Ковачевич
  Джек Сок
  Фернандо Вердаско
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Кристофер Юбэнкс
  Нуно Боргес
  Ву Тун Лин
  Матия Пекотич
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Стив Джонсон
  Александр Вукич

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Делрей-Бич
Теннис
Февраль 2023 года
2023